Карбоксилирование — непосредственное введение карбоксильной группы СООН в органические соединения действием СО2.	

Если в раствор магнийорганического соединения пропускать СО2, то после гидролиза образуется соответствующая карбоновая кислота (магнийорганический синтез):	

RMgX + CO_2-> RCOOMgX

RCOOMgX + H2O -> RCOOH + MgOHX

Карбоксилирование играет большую роль в некоторых ферментативных биологических процессах. Ферменты, катализирующие карбоксилирование, получили название карбоксилаз.

См. также 
 Декарбоксилирование

Карбоновые кислоты